Farley Mowat (schrijver), een Canadees schrijver.
Farley Mowat (schip, 1957), een schip van de Sea Shepherd Conservation Society.